Койдти () — водохранилище на севере Уэльса, в Сноудонии, на территории о́круга Конуи. Его питают воды реки Авон-Порт-Ллуид (), которая течёт с озера Ллин-Эйгиай (). Водохранилище лежит на высоте 274 метра и покрывает территорию в 0,49 км². В водохранилище водится рыба кумжа.

С 1908 по 1911 год в 2,5 милях вверх по течению и к западу от нынешней дамбы, на озере Ллин-Эйгиай была возведена другая, 10,7 метров высотой и 992 метра в ширину. Она предназначалась для снабжения электричеством поселения Долгаррог (), плавления алюминиевой руды и прокатки металла. В 1924 году в Долгарроге была построена гидроэлектростанция, а с ней и дамба Койдти. Её размеры составляли 11 метров в высоту и 262 метра в длину. Вода из водохранилища переносилась вниз к гидроэлектростанции с помощью большого металлического трубопровода. 2 ноября 1925 года дамбу Эйгиай прорвало из-за недостатков конструкции — её основание было недостаточно заглублено, и поток воды пробил под дамбой канал 21 метр в ширину и 3 метра в глубину. Мощность потока составила более 1,4 миллиона кубических литров в час. Напор воды разрушил водосброс дамбы Койдти и её саму. В результате наводнения в Долгарроге погибло 16 человек.

Дамба была восстановлена в 1926 году и изменена опять в 1956 году. В 2013 году проводились работы по замене 1200 метров старого водопровода на новый, который укладывался под землю. При помощи водохранилища вырабатывается до 15 мегаватт электричества, чего достаточно для обеспечения нужд около 5 тысяч жилых домов.

Из-за внезапных выбросов воды из водохранилища гулять в ущелье ниже дамбы небезопасно.

Примечания 

Водохранилища Уэльса
Бассейн Ирландского моря
Конуи (округ)